Allainville, parfois appelée Allainville-aux-Bois, commune française des Yvelines ;
 Allainville-en-Drouais, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Allainville-en-Beauce, dans la commune d'Outarville dans le Loiret.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France